Kugo steht für:
 Kugo (Harfe), eine historische japanische Harfe
 Asumi Kugo, eine japanische Badmintonspielerin